Долли — многозначное слово:
 Долли — женское имя, уменьшительное от Долорес.
 Долли (овца) — первое теплокровное животное-клон.
 Долли (телесериал) — американский телесериал 1987—1988 годов.
 Долли — одно из названий для операторской тележки в кинематографе.
 Долли, Киган (род. 1993) — южноафриканский футболист.

См. также 
 Лолита — тоже уменьшительная форма женского имени Долорес.
 Долл